Bode ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Bode, linker Zufluss der Saale bei Nienburg, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Bode (Wipper), linker Zufluss der Wipper bei Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Orte:
 Bode (Hanstedt), Ortsteil der Gemeinde Hanstedt (Landkreis Uelzen), Niedersachsen
 Bode (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 Bode (Nepal), Dorf im Distrikt Bhaktapur, Nepal

Bode ist der Name von Unternehmen:
 Bode (Unternehmen), Unternehmen in Kassel
 Bode Chemie, Unternehmen in Hamburg
 Bode Galerie & Edition, Galerie für zeitgenössische Kunst in Nürnberg
 Optiker Bode, Kette von Optiker-Fachgeschäften

Bode oder Bodé steht auch für:
 Bode (badisches Adelsgeschlecht)
 Bode (Familienname)
 Vaughn Bodé, US-amerikanischer Comic-Künstler und Autor
 BODE-Index, welcher den Zustand des Patienten bei schwerer COPD beschreibt
 Bode (Mondkrater), benannt nach Johann Elert Bode

Siehe auch:
 Bode-Diagramm
 Bode-Museum
 Bode-Panzer
 Kalte Bode
 Overbode
 Warme Bode

BODE